Rüger oder Rueger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rüger (* 1934), deutscher Historiker
 Anna Rüger(in) (15. Jahrhundert), deutsche Inkunabeldruckerin
 Axel Rüger (* 1968), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Bernhard Rüger (* 1942), deutscher Statistiker und Hochschullehrer
 Bruno Rüger (1886–1972), deutscher Go-Lehrer und Schriftsteller
 Carl Rüger (1904–1985), deutscher Industrieller
 Carsten Rüger (* 1971), deutscher Fernsehreporter und Nachrichtensprecher
 Christoph Rueger (1942–2020), deutscher Musikautor und -unterhalter
 Christoph B. Rüger (* 1937), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Eberhard Rüger (* 20. Jahrhundert), deutscher Eiskunstläufer
 Franz Rüger (1924–1989; Pseudonyme: René Besier, Franz Krüger), deutscher Schlagertexter
 George Edward Rueger (1929–2019), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Worcester
 Gerhard Rüger (* 1938), deutscher Radrennfahrer und Schrittmacher
 Günter Rüger (1926–2015), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Hans Rüger (1925–2021), deutscher Politiker 
 Hans Peter Rüger (1933–1990), deutscher evangelischer Theologe   
 Johann Rüger († 1546), Weihbischof in Bamberg und Titularbischof in Athyra
 Johannes Rueger (* 1952), Professor, Unfallchirurg in Hamburg-Eppendorf
 Konrad Wilhelm von Rüger (1837–1916), deutscher Jurist und Politiker
 Konrad Robert Rüger (1829–1899) deutscher Reichsgerichtsrat
 Ludwig Rüger (1896–1955), deutscher Geologe
 Otto Rüger (1831–1905), sächsischer Schokoladenhersteller
 Renatus Rüger (* 1933), deutscher Unternehmer
 Sebastian Rüger (* 1967), Schauspieler, Teil des Duos Ulan & Bator
 Siegfried Rüger (1933–2007), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Sigrid Damm-Rüger (1939–1995), deutsche Aktivistin und Feministin
 Thomas Rüger († 1483), deutscher Inkunabeldrucker
 Tobias Rüger (* 1965), deutscher Saxofonist und Komponist
 Yvonne Rüger-Krömker (* 1976), deutsche Triathletin

Siehe auch:

 Rüeger
 Rügerrieth
 Ruegger